Името Филипово носят

 Български села
 Филипово, област Благоевград
 Филипово, област Хасково
 Гара
 гара Филипово в Пловдив
 Квартал
 квартал Филипово в Пловдив